Postacie
 François de La Rochefoucauld (1613–1680) – aforysta
 Franciszek Józef de la Rochefoucauld (1735–1792) – męczennik
 Piotr Ludwik de la Rochefoucauld (1744–1792) – męczennik
 François de La Rochefoucauld (1558–1645) kardynał.

 Miejscowości
 La Rochefoucauld (Charente)